Geografia: 
 La localitat italiana de Palestrina, al Laci
 El Bisbat suburbicari de Palestrina, sufragani de la diòcesi de Roma
 Biografies: El compositor italià Giovanni Pierluigi da Palestrina
 Art:
 L'òpera Palestrina del compositor alemany Hans Pfitzner
 L'escultura de la Pietat Palestrina atribuïda a Michelangelo Buonarroti